Чингин — фамилия. Известные носители:
 Чингин, Виктор Иванович (1952) — советский самбист.
 Чингин, Константин Сергеевич (1983) — российский рэндзист.